Александр Аверков:
 Аверков, Александр Константинович (род. 1960) — белорусский артист, журналист.
 Аверков, Александр Михайлович (1924—2003) — старший машинист тепловоза, Герой Социалистического Труда.